Het bokstoernooi in het zwaargewicht voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou werd gehouden van 20 juli tot en met 2 augustus 1980. Aan deze klasse boven 81 kilogram deden 14 boksers mee, afkomstig uit evenzovele landen. Titelverdediger was de fameuze Cubaan Teófilo Stevenson. Hij wist zijn titel te prolongeren en werd daarmee de tweede bokser ooit, na de Hongaar László Papp, die driemaal op rij olympisch kampioen werd.

Vanwege de door de Verenigde Staten geleide boycot van de Spelen ontbraken twee topfavorieten: Peter Hussing, de regerend Europees kampioen uit West-Duitsland, en de Amerikaan James Broad. Stevenson op zijn beurt kon vier jaar later vanwege de boycot van de Spelen in Los Angeles zijn titel niet verdedigen. In 1986 won hij echter nog wel de wereldtitel in de zwaarste gewichtsklasse, op 34-jarige leeftijd.

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft

Onderste helft 

Zwaargewicht